La Division 2 1986-1987 è stata la quarantottesima edizione della Division 2, la seconda serie del campionato francese di calcio. Composta da 36 squadre divise in 2 gironi è stata vinta dal , che ha avuto la meglio nell'incontro per il titolo con il , comunque promosso.

I capocannonieri sono stati Toni Kurbos del Mulhouse con 22 gol per il girone A, e Gaspard N'Gouete del Bastia con 21 gol per il girone B.

Girone A

Classifica finale

Girone B

Classifica finale

Barrages Playoff 
 Qualificazioni  : 

 -  1-2

 -  4-3
 Playoff :
 -  1-0 / 1-1

 Spareggi D1-D2 :

 (D1) -  (D2) 1-0 / 0-2

 Finale campione 2.Divisione : 

 -  0-1 / 1-3

Note

Voci correlate 
 Division 1 1986-1987
 Coppa di Francia 1986-1987

Collegamenti esterni

Ligue 2
Calcio nel 1986
Calcio nel 1987